Мохамед Дрэгер (; родился 25 июня 1996, Фрайбург-им-Брайсгау, Германия) — тунисский футболист, защитник клуба «Люцерн» и сборной Туниса. 

Дрэгер родился в Германии. Отец — немец, мать — туниска.

Клубная карьера 
Дрэгер — воспитанник клуба «Фрайбург» из своего родного города. Для получения игровой практики Мохамед выступал за молодёжную и команду дублёров клуба. 27 июля 2017 года в поединке квалификации Лиги Европы против словенского «Домжале» Мохамед дебютировал за основной состав. 13 января 2018 года в матче против франкфуртского «Айнтрахта» он дебютировал в немецкой Бундеслиге. Летом того же года для получения игровой практики Дрэгер был отдан на два года в аренду в «Падерборн 07». 5 августа в матче против «Дармштадт 98» он дебютировал во Второй Бундеслиге.

Международная карьера 
В 2013 года в составе юношеской сборной Туниса Дрэгер принял участие в юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Венесуэлы, России и Японии. В поединке против японцев Мохамед отметился забитым мячом.

20 ноября 2018 года в товарищеском матче против сборной Марокко Дрэгер дебютировал за сборную Туниса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Люцерн»